Reprezentacja Norwegii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Norwegii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Zobacz też 
 Reprezentacja Norwegii w piłce ręcznej kobiet

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona federacji

Norwegia